Jotape I
 Jotape II
 Jotape III 
 Jotape IV – żona Arystobula II
 Jotape VI – córka Arystobula II i Jotape IV, prawnuczka Heroda Wielkiego
 Jotape VII – córka Antiocha IV z Kommageny